Виктор Владимирович Гайчук (; род. 12 марта 1957, с. Пепены, Сынжерейский район, Молдавская ССР, СССР) — советский и молдавский военный деятель, молдавский государственный и политический деятель, дипломат. Министр обороны Республики Молдова с 19 апреля 2001 по 15 октября 2004, с 14 ноября 2019 по 16 марта 2020 и с 9 ноября по 23 декабря 2020 (исполняющий обязанности с 23 декабря 2020 по 6 августа 2021). Советник Президента Республики Молдова в области обороны и национальной безопасности, Секретарь Высшего совета безопасности Республики Молдова с 12 августа по 22 ноября 2019 и с 17 марта по 20 ноября 2020.

Председатель Союза офицеров Республики Молдова с 2012. Кавалер Ордена Республики (2017). Дивизионный генерал (2020).

Биография 
Родился 12 марта 1957 в селе Пепены Сынжерейского района Молдавской ССР. С детства мечтал стать лётчиком:

Образование 
Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков в 1978. С 1986 по 1989 обучался в Военно-политической академии имени В. И. Ленина. В 1997 прошёл курсы Колледжа НАТО в Риме. Владеет русским и французским языками. Доктор исторических наук.

Служба в Вооружённых силах СССР 
После окончания Харьковского училища лётчиков с 1978 по 1986 год проходил службу в ВВС СССР лётчиком, старшим лётчиком, командиром звена, заместителем командира эскадрилии авиационного полка в Забайкальском и Белорусском военных округах.

После окончания Военно-политической академии имени В. И. Ленина, в 1989 продолжил службу в Белорусском военном округе. Начальник учебного отдела, после — заместитель командира авиационного полка, отвечающий за подготовку кадров.

Служба в Вооружённых силах Молдавии 
В 1993 возвратился в Республику Молдова, где был назначен главным специалистом, начальником отдела гуманитарной подготовки Управления обучения кадров Министерства обороны Республики Молдова. С 1994 возглавлял дирекцию по обучению. Под руководством Гайчука были разработаны гуманитарные и юридические программы подготовки и обучения солдат-срочников, сержантов, младшего и среднего офицерского состава. Преподавательский состав начал комплектоваться военными и гражданскими педагогами. Так же выступал с инициативой по разработке концепции военно-патриотического воспитания молодёжи в Республике Молдова. Эта концепция, наряду с планом действий, была впоследствии утверждена Постановлением Правительства и, с незначительными изменениями, остаётся действенной до сих пор. Гайчуку принадлежит идея, которую он посчитал необходимой и целесообразной: включить в процесс военного образования морально-христианский элемент, в связи с чем инициировал заключение соглашения о сотрудничестве с Молдавско-Кишинёвской митрополией. В результате во всех воинских подразделениях были включены должности капелланов, которые работают среди солдат, присутствуя на всех военных мероприятиях и праздниках, способствуя военно-патриотическому образованию военнослужащих. Помимо образовательных программ, под руководством Виктора Гайчука были составлены воинские уставы, начат процесс по подготовке к изданию в 8 томах «Книги памяти Молдавии», а разработанная законодательная и нормативная база стала основой для создания впоследствии Центра исследований обороны и безопасности Военной академии Республики Молдова.

С 3 июня 1997 по 7 апреля 1999 — заместитель министра обороны Республики Молдова, отвечающий за подготовку кадров, военное право и международные отношения.

В 1999—2000 — комиссар Военно-административного управления Министерства обороны Республики Молдова. С 14 апреля 2000 по 11 мая 2001 — вновь заместитель министра обороны, ответственный за международное сотрудничество, в том числе с НАТО («Партнёрство во имя мира»).

Министр обороны 
На основании вотума доверия, предоставленного парламентом, Указом Президента Республики Молдова от 19 апреля 2001 полковник Виктор Гайчук назначен министром обороны Республики Молдова в правительстве Василия Тарлева. 20 февраля 2002 было присвоено воинское звание бригадного генерала. 15 октября 2004 освобождён от должности министра обороны.

Дипломатическая служба 
7 февраля 2005 был назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Королевстве Бельгия и Представителем Республики Молдова в НАТО. 19 октября 2005 по совместительству назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Великом Герцогстве Люксембург, с резиденцией в Брюсселе. 16 декабря 2005 по совместительству назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Королевстве Нидерланды с резиденцией в Брюсселе.

11 ноября 2009 в связи с истечением срока пребывания в дипломатическом представительстве отозван с должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в Королевстве Бельгия и Представителя Республики Молдова в НАТО, а также с занимаемой по совместительству должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в Великом Герцогстве Люксембург, в Королевстве Нидерланды.

Государственная служба 
С 1 января 2010 по 24 февраля 2019 — руководитель страховой компанией «Accord Grup», специализирующейся на страховании авиационных рисков.

С 2012 — председатель Союза офицеров Республики Молдова.

Политическая деятельность 
В 2017 Президент Республики Молдова Игорь Додон выдвинул Виктора Гайчука на пост министра обороны в правительстве демократа Павла Филипа. Однако кандидатуру Гайчука отклонили и назначили Евгения Стурзу, причём за отказ назначать Стурзу Конституционный суд Молдавии временно отстранил от исполнения президентских обязанностей президента Игоря Додона, в результате назначение Стурзы утвердил Председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду, ставший преемником Додона на срок необходимый для утверждения министра обороны.

На парламентских выборах в феврале 2019 вошёл в список кандидатов ПСРМ и стал депутатом Парламента Республики Молдова X законодательного созыва. 3 сентября 2019 Виктор Гайчук отказался от мандата депутата Парламента Республики Молдова, в связи с тем что принял предложение главы государства занять должность советника Президента Республики Молдова в области обороны и национальной безопасности и секретаря Высшего совета безопасности.

12 августа 2019 назначен на пост советника президента в области обороны и национальной безопасности и секретаря Высшего совета безопасности, сменив Артура Гуменюка, назначенного заместителем Директора Службы информации и безопасности Республики Молдова.

2 сентября 2019 принял участие в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств—участников СНГ в Москве, где встретился со своим российский коллегой Николаем Патрушевым. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Патрушев «поздравил Гайчука с назначением на должность секретаря Высшего совета безопасности Республики Молдова и подчеркнул важность продолжения рабочего взаимодействия между аппаратами советов безопасности двух стран, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб России и Молдовы», — говорится в сообщении Совбеза РФ. Патрушев также предложил Гайчуку принять участие в ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств—участников СНГ, запланированной на ноябрь 2019. Виктор Гайчук в свою очередь «подчеркнул необходимость сотрудничества между структурами путём обмена информацией и консультаций по вопросам представляющим взаимный интерес, а также выразил мнение о поиске необходимости в определении и разработке новых методов сотрудничества и заверил российскую сторону в том, что Администрация Президента Республики Молдова продолжит проведение взвешенной внешней политики и выстраивание партнёрских отношений, основываясь на национальных интересах Республики Молдовы».

Министр обороны 
12 ноября 2019 Парламент выразил вотум недоверия Правительству, отправив его в отставку. Через два дня, 14 ноября 2019 было сформировано новое правительство, а Гайчук был назначен министром обороны в составе нового правительства Молдавии. В тот же день президент Игорь Додон вручил ему знамя министра обороны.

16 марта 2020 был освобождён от должности министра обороны.

Дальнейшая служба 
17 марта 2020 вновь назначен на должность советника Президента Республики Молдова в области обороны и национальной безопасности и секретаря Высшего совета безопасности.

18 марта 2020 присвоено воинское звание дивизионного генерала.

9 ноября 2020 вновь назначен министром обороны. 23 декабря 2020 правительство Иона Кику подало в отставку, исполнял обязанности с 23 декабря 2020 по 6 августа 2021.

Семья 
Жена — Валентина Гайчук, сыновья — Сергей и Адриан.

Родственник экс-президента Молдавии Игоря Додона, который был нанашем (посажённым отцом) на свадьбе Сергея — старшего сына Виктора Гайчука.

Награды 
Имеет награды Казахстана, Киргизии, Украины.
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «100-летие авиации»
 Медаль Национальной армии
 Орден Преподобного Паисия Величковского II степени (Православная церковь Молдовы)
 Орден командора (Королевства Бельгия)
 Орден «Верность Родине» III степени (12 марта 2007) — за заслуги в обеспечении обороноспособности государства и вклад в развитие сотрудничества между Республикой Молдова и другими государствами и международными организациями
 Орден «Верность Родине» II степени (14 марта 2012) — за заслуги в развитии ветеранского движения, вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма и плодотворную организаторскую и общественную деятельность
 Орден Республики (27 августа 2017) — за особые заслуги перед государством, долголетний плодотворный труд в различных областях, высокие профессиональные качества и активную общественную деятельность

Примечания

Литература 
 Constituirea Armatei Naționale (cronica evenimentelor 1989—1992) (Ed. Civitas, Chișinău, 1999), 108 p. — împreună cu Vitalie Ciobanu;
 Premise ale formării organismului militar al Republicii Moldova. În revista «Cugetul» nr. 4/1999, p. 22-24;
 Crearea Armatei Naționale al Republicii Moldova în contextul evenimentelor istorice. În revista «Tyrageția» nr. 9/2000, p. 285—297.

Ссылки 
 Биография Виктора Гайчука с сайта RISE
 Биография Виктора Гайчука с сайта alegeri.md

Выпускники Харьковского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Военные лётчики СССР
Кавалеры ордена «Верность Родине»
Дивизионные генералы (Молдавия)
Министры обороны Молдавии
Депутаты парламента Молдавии
Дипломаты Молдавии
Послы Молдавии в Бельгии
Послы Молдавии в Люксембурге
Послы Молдавии в Нидерландах